Stenke ist der Familienname folgender Personen:

 Dorit Stenke (* 1960), deutsche Ministerialbeamtin
 Verena Stenke (* 1981), deutsche Performance- und Videokünstlerin sowie Kuratorin für Performance-Kunst

Siehe auch:
 Steenke